

Musique 
 Chocolate, un single de Snow Patrol.
 Chocolate, une chanson de Kylie Minogue.
 Chocolate, un groupe de musique.
 El Chocolate (1931-2005), un chanteur espagnol de flamenco.

Cinéma 
 .